Doodslag (levensbeëindiging), het opzettelijk, maar niet met voorbedachten rade, beëindigen van het leven van een ander
 Doodslag (film), een Nederlandse thriller van Pieter Kuijpers uit 2012